Simon  Le Cornu (ou Cornu), né avant 1172 et mort avant 1218, chevalier, seigneur de Villeneuve-la-Cornue (Salins), La Chapelle-Rablais, et Fontenailles, dans l'actuel département de Seine-et-Marne.

Il était le fils de Gaultier fondateur de Villeneuve-la-Cornue et un des 245 chevaliers de la châtellenie de Provins, chargés de garder cette ville. Il aurait été aussi, un grand seigneur défricheur. Il figure dans l'obituaire de l'église de Paris à la date du 28 octobre Identification de l'obituaire (Cart, de N.-D. de Paris, IV, 175).

Marié à Isabelle Clément, fille du Régent sous Philippe Auguste, Robert Clément, et, sœur de Henri  Clément, seigneur du Metz (Loiret) et d'Argentan (Orne), Maréchal de France.

Il était le père de (entre autres) :
 Gaultier Le Cornu (ou Gauthier Le Cornu), archevêque de Sens en 1223 ;
 Aubry Le Cornu, évêque de Chartres en 1236 ;
 Gilles Le Cornu appelé Gilles et archevêque de Sens en 1239 dans cette notice biographique, archevêque de Sens en 1241 ;
 Robert Le Cornu, évêque de Nevers en 1241.
Il est le grand-père de (entre autres) :
 Henri Le Cornu, archevêque de Sens en 1254 ;
 Gilon II Le Cornu, archevêque de Sens en 1274.

Cette famille portait ; de plein-vair, mais plus certainement ; vairé de gueules et d'argent (armorial wijnbergen).

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 

Chevalier français
Personnalité française du XIIe siècle